La Taça da Liga 2012-2013 è stata la 6ª edizione del torneo. La competizione è iniziata il 28 luglio 2012 e si è conclusa il 14 aprile 2013. Il Braga si è aggiudicato per la prima volta tale trofeo.

Turno preliminare

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Secondo turno 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 settembre 2012 / 13 ottobre 2012

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 settembre 2012 / 30 ottobre 2012

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 ottobre 2012 / 30 ottobre 2012

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 ottobre 2012 / 30 ottobre 2012

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 ottobre 2012 / 16 novembre 2012

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 ottobre 2012 / 17 novembre 2012

Terzo turno

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 febbraio 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 aprile 2013

Finale

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2012
Calcio nel 2013
Competizioni calcistiche portoghesi